Der Name Symmachus kann sich auf verschiedene Personen des Römischen Reichs beziehen:

 Symmachus der Ebionit (spätes 2. Jahrhundert), Autor einer griechischen Version des Alten Testaments
 Lucius Aurelius Avianius Symmachus († 376), spätrömischer Senator, Vater des Quintus Aurelius Symmachus
 Quintus Aurelius Symmachus (um 340 – um 402), spätrömischer Politiker und Redner
 Quintus Aurelius Memmius Symmachus († 525/26), spätantiker römischer Politiker, Philosoph und Geschichtsschreiber; Schwiegervater des Boethius
 Symmachus († 514), Papst von 498 bis 514